HICOM steht für:
 HICOM, eine Holding-Gesellschaft des staatlichen Sektors in Malaysia
 HICOM (High Commission of Germany), den Kontrollapparat der Alliierten Hohen Kommission (1949–1955)

Hicom steht für:
 Hicom, eine Telefonanlagenfamilie der Siemens AG

Siehe auch:
 High Com, ein Rauschunterdrückungssystem der Firma Telefunken